

Geografia 
 Volterra – comune italiano della provincia di Pisa, in Toscana

Persone 
 Daniele da Volterra (1509-1566) – pittore e scultore italiano
 Edoardo Volterra (1904-1984) – giurista e docente universitario italiano
 Vito Volterra (1860-1940) – matematico e fisico italiano

Altro 
 14072 Volterra – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
 Volterrani
 Volterrano (disambigua)